Тунисская Профессиональная лига 1 1980/1981 () — 26-й сезон чемпионата Туниса по футболу с момента обретения Тунисом независимости в 1956 году.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 1980/81 на сайте rsssf.com 

1980/1981
Тунис
Тунис
1980 год в Тунисе
1981 год в Тунисе